Ранчо Албино има више значења:

 Ранчо Албино (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Албино (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику